La Serie A 1917/18 fue la 21.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1918
Fútbol en 1917
Fútbol en 1918
Suiza en 1917
Suiza en 1918